Piero Sicoli, född 1954, en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Sicoli och som upptäckare av 43 asteroider. Alla tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 7866 Sicoli är uppkallad efter honom.

Asteroid upptäckt av Piero Sicoli

Se även 
Astronomiska upptäckter av Piero Sicoli

Referenser 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1954
Levande personer
Män